«Ángel» (o «angels» o ángeles) puede referirse a:

 Ángel - ser espiritual, mensajero.
 Ángel - nombre de pila masculino.
 Ángela - nombre de pila femenino.

Arte

Música 
Bandas
 Angel, banda estadounidense de glam rock.

Canciones
«Angel» (1971), canción de Jimi Hendrix.
«Angel» (1979), canción de Fleetwood Mac.
 «Angel» (1985), sencillo de Madonna.
 «Ángel» (1986), canción de Mecano, álbum Entre el cielo y el suelo.
 «Angel» (1987), canción de Aerosmith.
 «Angel» (1990), canción de Eurythmics.
 «Angel» (1992), sencillo de Jon Secada.
 «Angel» (1993), canción de A-ha.
 «Angels» (1997), canción de Robbie Williams.
 «Angel» (1999), sencillo de Cristian Castro.
 «Angel» (2001), canción de Shaggy.
 «Angel» (2004), canción de The Corrs.
 «Ángel» (2004), sencillo de Belinda.
 «Angel» (2005), canción de Chiara Siracusa.
 «Angel» (2005), canción de Judas Priest.
 «Angels» (2005), sencillo del grupo Within Temptation.
 «Angel» (2010), canción de M Alfonso.
 «Angel» (2011), canción de Mika Newton.
 «Ángel» (n/d), canción de Nach.
 «Angels» (2012), canción de The xx.
 «Angel» (2013), canción de Depeche Mode.
 «No Angel» (2013), canción de Beyoncé.
 «Angel» (2014), canción de Theory of a Deadman.

Cine y televisión 
 Ángel (1999-2004), serie de televisión derivada de Buffy la cazavampiros.
 Ángel, personaje de las series Buffy la cazavampiros y Angel.
 «Angel» (1997), el séptimo episodio de la primera temporada de la serie Buffy the Vampire Slayer.

Películas
 Ángel (1937), película de Ernst Lubitsch.
 Ángel (Angelos) (1982), película de Giorgos Katakouzinos.
 Angel (1984), película de Robert Vincent O'Neill.
 Ängel (1989), película de Stig Larsson.
 Angel (2007), película de François Ozon.

Cómic y anime 
Cómics
 Ángel, personaje ficticio de Marvel Comics.
 Ángel, personaje femenino de The King of Fighters.
Animes
 Sora no Otoshimono, serie de animación japonesa de 2009.
 Angel Sanctuary, serie de manga y anime de 1995.
 Angemon, personaje ficticio del anime y manga Digimon.
 Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan, serie de manga y anime de 2004.
 Angel Beats!, serie de animación japonesa de 2010.
 Ángel, la niña de las flores (1979), serie de animación japonesa original.
 Neon Genesis Evangelion, serie de animación japonesa de ángeles de 1995.

Pintura y escultura 
 Ángel (1501), obra pictórica de Rafael Sanzio.
 Ángel (1494), portacandelabro, es una escultura en mármol, realizada por Miguel Ángel para el Arca de Santo Domingo de la Basílica de San Dominico en Bolonia.
 Ángel (1618), obra diseñada por Rafael Plansó en 1616 y realizada en 1618 por Felip Ros.

Miscelánea 
 Cabello de ángel, tipo de dulce.
 Pez ángel o angelito.
 Cabello de ángel, tipo de pasta.
 Tiburón ángel, pez parecido a la raya.
 Inversor ángel, persona que aporta su propio dinero a empresas no cotizadas con cuyos promotores no tiene relación de parentesco o amistad.
 Salto Ángel, salto de agua más alto del mundo, se localiza en el parque nacional Canaima, en el estado Bolívar, Venezuela.

Deporte

Béisbol 
 Los Angeles Angels of Anaheim- Grandes Ligas de Béisbol

Fútbol americano 
 BC Angels- Legends Football League
 Angels Pesaro- Italian Football League
 Angels Toruń- Liga Polaca de Fútbol Americano

Personas

Desambiguaciones de nombre y apellido 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|
 Ángel Albino Corzo
 Ángel Alonso
 Ángel Álvarez
 Ángel Barrios
 Ángel Cabrera
 Ángel Chávez
 Ángel Díaz
 Ángel Díez
 Ángel Escobar
 Ángel Fernández
 Ángel Gahona
 Ángel Gallardo
</td> Ángel García
 Ángel Gómez
 Ángel González
 Ángel Gutiérrez
 Ángel Hernández
 Ángel Jiménez
 Ángel Leiva
 Ángel López
 Ángel Martín
 Ángel Martínez
 Ángel Moreno
 Ángel Muñiz
 Ángel Muñoz
 Ángel Nieto
 Ángel Pacheco
 Ángel Padilla
 Ángel Palacios
 Ángel Pardo
 Ángel Pérez
 Ángel Rodríguez
 Ángel Rojas
 Ángel Romero
 Ángel Ruiz
 Ángel Sánchez
 Ángel Vázquez

|}

Desambiguaciones de nombres compuestos 
 Miguel Ángel

Apodos 
 Melchor Rodríguez García, apodado El ángel rojo, delegado de prisiones y brevemente alcalde de Madrid durante la Guerra Civil de España.
 Ángel Sanz-Briz, apodado El Ángel de Budapest, diplomático español, que actuó principalmente en la época de la Segunda Guerra Mundial.

Véase también 

 Ángeles
 Los Ángeles (desambiguación)